Alexander Brem ist der Name folgender Personen:

* Alexander Brem (Synchronsprecher), deutscher Synchronsprecher 
 Alexander Brem (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1979), deutscher Wirtschaftswissenschaftler